Mandar (lud)
 język mandarski (mandar)